

Patronymie
 Willifrank Ochsner (1899-1990) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Économie
 Ochsner: voir Groupe Deichmann.

Art
 Patent Ochsner est un groupe de musique suisse.